est un mot anglais qui signifie « fléchette ». Il est notamment utilisé pour :

Spatial 
DART, mission spatiale de la NASA dont l'objectif est de tester le recours à un engin de type impacteur pour dévier un astéroïde,
DART, satellite expérimental de l'agence spatiale américaine, la NASA, lancé en 2005 dont l'objectif était de tester des équipements permettant un rendez-vous spatial entre deux engins spatiaux,

Militaire 
Sea Dart, missile surface-air britannique,
Rolls-Royce RB.53 Dart  turbopropulseur développé dans les années 1940.
Blackburn Dart  bombardier torpilleur biplan britannique qui a effectué son premier vol en 1921.
DART, acronyme anglophone sous lequel est connue l'Équipe d'intervention en cas de catastrophe des Forces canadiennes.

Transport 
Dart Trucks, compagnie spécialisée dans des camions de chantier pour des mines.
DART, acronyme du service de transport par rail qui dessert la ville de Dublin et ses environs ;
Dart, une marque de dériveurs catamaran.

Hydronyme 
 Dart, un fleuve dans le Devon en Angleterre.
 Dart, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région d’Otago.
 Dart, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, dans la  région de Tasman.

Patronyme 

 Thurston Dart (1921-1971), claveciniste et musicologue britannique.

Divers 
Dart, vaisseau spatial Wraith dans l'univers de Stargate.
Dart, langage de programmation développé par Google.

Homonymie d'acronyme